Miejscowości w USA:
 Magness – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
Gminy w USA:
 Magness (ang. Magness Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Magness (ang. Magness Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke